Les termes peuvent faire référence à :
 Guerres des évêques, épisodes de la guerre civile anglaise (1639-1640) concernant l'Écosse
 Guerre des évêques (Alsace), épisode des guerres de religion en Alsace